Матела () — португальська власна назва.

Топоніми

Матела (Віміозу) — парафія.
 Матела (Пеналва-ду-Каштелу) — парафія.